Konrad von Marburg (nacido hacia 1180, probablemente cerca de Marburgo, Turingia, murió el 30 de julio de 1233, cerca de Marburgo), primer inquisidor pontificio en Alemania, cuya excesiva crueldad lo llevó a su propia muerte. En 1214, el Papa Inocencio III le encargó que impulsara su cruzada contra los albigenses, una secta cristiana herética que florecía en Europa occidental. Los resultados de los esfuerzos de Konrad fueron una sucesión de sangrientas masacres.

En 1226 Konrad ocupó una posición influyente en la corte de Luis IV, landgrave de Turingia. Un año antes se había convertido en confesor de la esposa de Luis, Santa Isabel de Hungría, a quien sancionó con brutalidad física. En 1231, Isabel murió, y el papa Gregorio IX convirtió a Konrad en el principal inquisidor en Alemania; fue asignado a exterminar la herejía, denunciar el matrimonio clerical y reformar los monasterios. Su método fue tan severo que los obispos alemanes le pidieron a Gregorio que lo destituyera.

En 1233 acusó a Conde Heinrich III de Sayn de herejía. Una asamblea de obispos y príncipes en Maguncia declaró a Heinrich inocente, pero Konrad exigió una revocación de esta sentencia. Mientras viajaba desde Maguncia, fue asesinado. Konrad es retratado en un drama en verso sobre Elizabeth, The Saint's Tragedy (1848), del autor inglés Charles Kingsley.

Inquisidores
Sacerdotes católicos de Alemania del siglo XIII
Personas relacionadas con la cruzada albigense